Stor gräsfjäril (Kirinia roxelana) är en fjärilsart som först beskrevs av Pieter Cramer 1777.  Stor gräsfjäril ingår i släktet Kirinia, och familjen praktfjärilar. Arten förekommer tillfälligt i Sverige, men reproducerar sig inte.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktfjärilar